Federico I di Württemberg (1557-1608), duca di Württemberg
Federico I di Württemberg (1754-1816), duca (con il nome di Federico III), poi elettore e infine re di Württemberg